Tommaso Plantageneto, II conte di Lancaster (1278-1322), nipote del re d'Inghilterra Enrico III e capo della rivolta dei baroni contro Edoardo II
 Tommaso Plantageneto, I conte di Norfolk (1300-1338), figlio di secondo letto del re d'Inghilterra Edoardo I
 Tommaso Plantageneto, I duca di Gloucester (1355-1397), figlio del re d'Inghilterra Edoardo III
 Tommaso Plantageneto, I duca di Clarence (1388-1421), figlio del re d'Inghilterra Enrico V